Lièvre ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Lièvre (1828–1886), französischer Zeichner, Maler, Graphiker und Kunsttischler
 Stéphane Lièvre (* 1972), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Rivière du Lièvre (Du Lièvre River), linker Nebenfluss des Ottawa River im Westen der kanadischen Provinz Québec